Ivanov ali Ivanova [ivánov/ivánova] imata več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (bolgarsko Ивано́в(а), kar je v tem jeziku lahko tudi vmesno/očetovo ime in rusko oz. vzhodnoslovansko Ивано́в/Ивано́ва, redkeje Ива́нов).

Ivanov 
 Aleksander Aleksandrovič Ivanov (1867—1939), ruski astronom.
 Aleksander Aleksandrovič Ivanov (1936—1996), ruski pesnik in publicist
 Aleksander Andrejevič Ivanov (1806—1858), ruski slikar
 Dimitrij Ivanov (1931—2008), šef protokola Republike Slovenije, tolmač
 Edvard Georgijevič Ivanov (1938—2012), ruski hokejist in sovjetski reprezentant
 Georgi Ivanov (*1940), bolgarski kozmonavt
 Georgij Vladimirovič Ivanov (1894—1958), ruski pesnik, pripovednik in prevajalec
 Gjorgje Ivanov (*1960), makedonski predsednik
 Igor Sergejevič Ivanov (*1945), ruski politik in diplomat (zunanji minister)
 Ivan Ivanovič Ivanov (1862—1939), ruski matematik.
 Ivan Ivanovič Ivanov (1897—1968), sovjetski vojskovodja in heroj Sovjetske zveze.
 Ivan Ivanovič Ivanov (1909—1941), sovjetski vojaški pilot in heroj Sovjetske zveze
 Lev I. Ivanov (1834—1901), ruski baletnik in koreograf
 Mihail Fjodorovič Ivanov (1871—1935), ruski biolog
 Nikolaj Venjaminovič Ivanov (*1952), ruski (sovjetski) pravnik in preiskovalec korupcije pod Gorbačovom
 Semjon P. Ivanov (1906—1974), sovjetski (ruski) tehnični izumitelj
 Sergej Borisovič Ivanov (*1953), ruski državni uradnik in politik
 Stefan Ivanov (1875—1951), bolgarski slikar
 Vičo Ivanov (1903—1979), bolgarski pisatelj in literarni kritik
 Vjačeslav Ivanovič Ivanov (1866—1949), ruski pesnik, dramatik, kritik, filolog, filozof, univ. profesor, prevajalec in arheolog
 Vjačeslav Nikolajevič Ivanov (*1938), ruski veslač
 Vjačeslav Vsevolodovič Ivanov (1929—2017), ruski filolog, indoevropeist
 Vladimir Ivanovič Ivanov (1893—1938), ruski in uzbeški (sovjetski) komunistični politik
 Vsevolod Vjačeslavovič Ivanov (1895—1963), ruski pisatelj
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Andrej Andrejevič Ivanov, sovjetski general
 Aleksandr Konstantinovič  Ivanov, sovjetski general
 Aleksandr Pavlovič Ivanov, sovjetski general
 Aleksej Ivanovič Ivanov, sovjetski general
 Aleksej Nikolajevič Ivanov, sovjetski general
 Evgenij Vasiljevič Ivanov, sovjetski general
 Fjodor Aleksejevič Ivanov, sovjetski general
 
 Fjodor Sergejevič Ivanov, sovjetski general
 Georgij Aleksandrovič Ivanov, sovjetski general
 Georgij Ivanovič Ivanov, sovjetski general
 Georgij Vasiljevič Ivanov (1901—2001), sovjetski vojaški poveljnik, general in heroj Sovjetske zveze
 Ivan Fedorovič Ivanov, sovjetski general
 Ivan Ivanovič Ivanov (1894— 1976), sovjetski general
 Ivan Ivanovič Ivanov (1897—1968), sovjetski general
 Ilija Ivanovič Ivanov, sovjetski general
 
 
 
 
 
 Mihail Mihailovič Ivanov, sovjetski general
 Mihail Nikolajevič Ivanov, sovjetski general
 Nikolaj Ivanovič Ivanov, sovjetski general
 Nikolaj Petrovič Ivanov, sovjetski general
 
 
 Nikolaj Semenovič Ivanov, sovjetski general
 
 
 Pjotr Aleksejevič Ivanov, sovjetski general
 Pjotr Samsonovič Ivanov, sovjetski general
 Semjon Pavlovič Ivanov, sovjetski general
 Sergej Aleksejevič Ivanov, sovjetski general
 Sergej Borisovič Ivanov, ruski politik
 
 
 Semen Akimovič Ivanov, sovjetski general
 
 Vasilij Ivanovič Ivanov, sovjetski general
 Vasilij Ivanovič Ivanov, sovjetski general
 Vladimir Dmitrijevič Ivanov, sovjetski general
 Vladimir Vasiljevič Ivanov, sovjetski general

Ivanova 
 Alina Petrovna Ivanova (*1969), ruska atletinja, tekmovalka v hitri hoji, svetovna prvakinja
 Jelizaveta Mihajlovna Ivanova (?—1882), ruska pisateljica.
 Lidija Mihajlovna Ivanova (1936—2007), ruska pisateljica, novinarka, igralka in televizijska voditeljica.
 Lili Ivanova (*1939), bolgarska pevka.
 Olimpijada Vladimirovna Ivanova (*1970), ruska atletinja, tekmovalka v hitri hoji, olimpijska podprvakinja
 Petja (Petya) Ivanova (*1974), slovenska operna pevka, koloraturna sopranistka bolgarskega rodu